El término exfoliación puede referirse:

en mineralogía, a la exfoliación (mineralogía), la propiedad de ciertos minerales de dividirse en láminas paralelas a las caras cristalográficas;
en geología, a la exfoliación (geología), a diversos procesos que fracturan los macizos rocosos;
en dermatología, a la exfoliación (dermatología), el proceso para retirar células muertas de la epidermis mediante una acción física o química;
en botánica, a la exfoliación (botánica), la remoción o pérdida de hojas de una planta o descascarado de la corteza de un tronco.